Despacito () е първият сингъл от албума на пуерториканския певец Луис Фонси, издаден на 13 януари 2017 г. от Universal Music Latino. Текстът на песента е написан от панамската певица Ерика Ендер, Луис Фонси и Деди Янки, продуценти на песента са Ей Джей Сантос, Андрес Торес и Маурисио Ренгифо. Песента е в жанра на поп латино и регетон, и е с участието на популярния градски пуерторикански певец Деди Янки..

Видеото към песента е качено в платформата YouTube на 13 януари 2017 г., като към септември 2021 г. има повече от 7,5 милиарда гледания, което го прави най-гледаното в сайта.

Има и ремикс на песента, излязъл на 16 април 2017 г., с участието на канадския певец Джъстин Бийбър.

История 
След като работи усилено през последните две години по различни проекти, включително турне, на което представя последния си албум „8“, взел участие като главен съдия в чилийския вариант на предаването The Voice, и подготвящ песни към новия си албум, Луис Фонси се завръща на музикалната сцена с песента Despacito.

Създаване 
От декември 2016 г. Фонси подготвя нов старт в кариерата си, докато създава новите песни, спонтанно се ражда сингълът Despacito. С китара в ръка, търсейки перфектната комбинация от текст и мелодия, но при липса на опит, се среща в Сан Хуан с Габриел Гарсия, който да даде музикална форма на песента. „Моят приоритет винаги е бил да създадам една песен, изпълнена с радост, движение и чувственост, да бъде слушана от целия свят, и когато бъде чута, хората да нямат друг избор, освен да танцуват и пеят. Реших да е с мелодия, улавяща различни вкусове и цветове, повлияни от моята родина, Пуерто Рико. „Despacito“ съчетава различни жанрове и стилове, но без да изоставям моя музикален лейбъл. Аз съм изключително горд от песента и се надявам публиката да се забавлява.“ казва Фонси.

Видеоклип 
Видеото, режисирано от Карлос Перес, е заснето през декември 2016 г. на различни локации в Пуерто Рико. В него участват Фонси, Деди Янки и Сулейка Ривера, модел и Мис Вселена 2006. Видеото е споделено в цифровата платформа YouTube на 12 януари 2017 г. и до април 2017 г., след 97 дни от споделянето, получава над милиард гледания в сайта. Това го прави второто видео в историята – за кратко време да получи такъв мащабен брой гледания. Към 16 юни 2017 г., след 154 дни от споделянето, видеото достига 2 млрд. гледания. Тези данни превръщат клипа в най-популярния в историята на сайта, достигнал 2 млрд. гледания за 6 месеца.

Видеоклипът на „Despacito“ стана най-гледаният клип на всички времена с цели 3,035 милиарда гледания за по-малко от 8 месеца. С това той надмина Gangnam Style и See you Again.

 Ремикс
На 12 април 2017 г., в официалния канал на Луис Фонси в YouTube, е споделен ремикс на песента, който е с участието на Джъстин Бийбър. Този ремикс е добре приет от публиката. Това е първият път, в който канадският певец пее на испански. До началото на юни видеото е прегледано над 300 млн. пъти.

Позиции

Седмично

Сертификати

Източници 

Сингли от 2017 година
Поп песни